

Toponyme 

 Amancio, une ville et une municipalité de Cuba, dans la province de Las Tunas.

Patronyme 

 Ebert William Amâncio (1983-), un footballeur brésilien.

Surnom 

 Amancio Amaro Varela (1939-2023), un footballeur espagnol.

Prénom 
Amancio est un prénom.